Lancia Thema (1984) – sedan klasy wyższej konstrukcji Lancii produkowany w latach 1984–1994.
 Lancia Thema (2011) – sedan klasy wyższej konstrukcji Chryslera produkowany w latach 2011–2015.